Die europäische Qualifikation zum Thomas Cup 2004 fand vom 10. bis zum 15. Februar 2004 in Prešov in der Slowakei statt. 34 Teams nahmen teil. Dänemark, Deutschland und England qualifizierten sich für die Endrunde des Cups.

Gruppe A 
 - 5:0
 - 5:0
 - 4:1
 - 5:0
 - 5:0
 - 4:1

Gruppe B 
 - 5:0
 - 0:5
 - 1:4
 - 5:0
 - 5:0
 - 4:1

Gruppe C 
 - 4:1
 - 5:0
 - 0:5
 - 0:5
 - 5:0
 - 3:2

Gruppe D 
 - 2:3
 - 5:0
 - 0:5
 - 5:0
 - 0:5
 - 0:5

Gruppe E 
 - 4:1
 - 1:4
 - 3:2
 - 5:0
 - 2:3
 - 5:0

Gruppe F 
 - 0:5
 - 4:1
 - 5:0

Gruppe G 
 - 5:0
 - 3:2
 - 5:0
 - 0:5
 - 2:3
 - 5:0

Gruppe H 
 - 5:0
 - 1:4
 - 5:0
 - 0:5
 - 5:0
 - 4:1

Gruppe K 
 - 0:5
 - 1:4
 - 2:3

K. o.-Runde 
-: 3:1

Weblinks 
 Mike's Badminton Populorum
 mesto.sk

2004 Qualifikation Europa
Badminton 2004
Badmintonwettbewerb in Prešov